Unterweiler ist der Ortsname von:

 Unterweiler (Burgwindheim), Ortsteil des Marktes Burgwindheim, Landkreis Bamberg, Bayern
 Unterweiler (Gerabronn), Weiler im zentralen Stadtteil von Gerabronn, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Unterweiler (Ostrach), Teilort Laubbachs in der Gemeinde Ostrach, Baden-Württemberg
 Unterweiler (Ronsberg), Ortsteil des Marktes Ronsberg, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Unterweiler (Ulm), Stadtbezirk der kreisfreien Stadt Ulm, Baden-Württemberg

außerdem:
 Unterweiler (Landschaftsschutzgebiet), Landschaftsschutzgebiet im Alb-Donau-Kreis